Effetto notte (La Nuit américaine), film diretto da François Truffaut (1973)
Effetto notte, tecnica di ripresa cinematografica